Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Winston-Salem Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl indicko-kanadský pár Leander Paes a Daniel Nestor, jehož členové nestartovali společně. Nestor vypadl po boku Rohana Bopanny v úvodním kole s Kolumbijci Juanem Sebastiánem Cabalem a Robertem Farahem. Spoluhráčem Paese se stal deblový specialista David Marrero, s nímž v prvním kole skrečoval zápas po ztrátě premiérové sady v důsledku Marrerových potíží se zády.

Soutěž čtyřhry vyhrála nenasazená kolumbijská dvojice Juan Sebastián Cabal a Robert Farah, jejíž členové ve finále zdolali britsko-australské turnajové trojky Jamieho Murrayho a Johna Peerse po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4.

Nasazení párů 
  David Marrero /  Leander Paes (1. kolo, skreč)
  Rohan Bopanna /  Daniel Nestor (1. kolo)
  Jamie Murray /  John Peers (finále)
  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (odstoupili)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Winston-Salem Open
ATP World Tour 2014
Tenis v USA v roce 2014